Rooij ist der Familienname folgender Personen:

 Arnoud van Rooij (* 1936), niederländischer Mathematiker
 Bart van Rooij (* 2001), niederländischer Fußballspieler
 Dorthy de Rooij (1946–2002), niederländische Organistin, Komponistin und Musikpädagogin
 Jessica de Rooij (* 1981), deutsche Filmmusikkomponistin
 Karel de Rooij (* 1946), niederländischer Musiker und Kabarettist
 Theo de Rooij (* 1957), niederländischer Radrennfahrer und Radsportfunktionär
 Willem de Rooij (* 1969), niederländischer Künstler

Siehe auch:
 Rooy
 Roy
 Roi
 Rooi